Зеле́ний хрест може означати:
 Зелений хрест — громадська організація у місті Львові
 Зелений хрест — позначення на німецьких хімічних снарядах у Першій світовій війні
 Міжнародний Зелений Хрест — міжнародна екологічна організація